Uhlenbach ist der Name von Bächen:
 Uhlenbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot nahe dem Uhlenhof, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Uhlenbach (Humme), rechter Zufluss der Humme, bei Reinerbeck, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Uhlenbach (Selke), linker Zufluss der Selke, bei Silberhütte (Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 dessen Nebenfluss Großer Uhlenbach
 Uhlenbach (Werre), rechter Zufluss der Werre, bei Herford-Stadt, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

Uhlenbachtal ist der Name mehrerer von einem Uhlenbach durchflossenen Täler:
 Uhlenbachtal (Kreis Herford), Tal in Nordrhein-Westfalen
 Uhlenbachtal (Unterharz), Tal in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Uhlbach